Botcsinálta boszi (The Worst Witch),: brit−kanadai tévésorozat, 1998–2001, főszereplő Kate Duchêne
 Botcsinálta boszi (The Worst Witch),: brit−német tévésorozat, 2017-től, főszereplő Raquel Cassidy